Іванай (Хоккайдо)
 Повіт Іванай